Paradise, Hawaiian Style – 26. album studyjny Elvisa Presleya, wydany 10 czerwca 1966 roku nakładem RCA Victor Records. Jest to ścieżka dźwiękowa do filmu Podrap mnie w plecy (Paradise, Hawaiian Style).

Album nagrywano w Radio Recorders w Hollywood 26 i 27 lipca, oraz 2 sierpnia 1965 r. Na cotygodniowej liście albumów „Billboard” 200 Paradise, Hawaiian Style znalazł się na 15. miejscu.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Elvisa Presleya
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1966
Ścieżki dźwiękowe do filmów